L'attentat de la mosquée de Koweït est un attentat perpétré contre une mosquée chiite de Koweït le . L'attentat-suicide, le premier du genre dans le pays, fait au moins 27 morts et 227 blessés. Il est revendiqué par l'État islamique.

Déroulement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Attentat de Saint-Quentin-Fallavier
 Attentat de Sousse

Attentat islamiste au Koweït
Mosquée de Koweït
Mosquée de Koweït
Koweït (ville)
Koweit
Koweït
2015 au Koweït
Juin 2015
Koweit
Explosion en 2015